Werther kan syfta på:

 Werther-effekt – ett självmordsrelaterat begrepp

Geografi 
 Werther, Nordrhein-Westfalen – en stad i Tyskland
 Werther, Thüringen – en kommun i Thüringen, Tyskland

Filmer 
 En kärleks tragedi – en fransk film från 1938
 Werther (1986) – en spansk film från 1986
 Werther (1990) – en svensk film från 1990
 Werther (2008) – en tysk film från 2008

Litteratur 
 Werther – huvudpersonen i romanen Den unge Werthers lidanden från 1774

Musik
 Werther (opera) – en opera av Jules Massenet med text efter Goethes roman (1892)

Personer 
 Karl von Werther (1809–1894), en tysk diplomat och friherre